I23 ou I-23 peut faire référence à :
 Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-23, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 HMS Albatross (I23), un navire de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres